В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Tulsa 1986, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Камілл Бенджамін і Dinky Van Rensburg виграли титул, у фіналі перемігши пару Світлана Чернєва і Лариса Нейланд 7-6, 7-5.

Сіяні пари 

 Кенді Рейнолдс /  Енн Сміт (півфінал)
 Джилл Гетерінгтон /  Джоанн Расселл (півфінал)

 Бет Герр /  Мері Лу Деніелс (1-ше коло)
 Світлана Чернєва /  Лариса Нейланд (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Tulsa